Il doppio del torneo di tennis Open de Rennes 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Auckland e Dick Norman che hanno battuto in finale Yves Allegro e Horia Tecău 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (finale)
 Jean-Julien Rojer /  Jim Thomas (semifinali)

 Tomasz Bednarek /  Philipp Marx (primo turno)
 Alessandro Motti /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2008